Fras je 71. najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih SURS-a na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 1522 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Albert Peter Fras (*1943), zdravnik radioterapevt
 Boris Fras (*1959), filozof, ekološki kmet
 Damjan Fras (*1973), smučarski skakalec
 Darko Fras (*1967), politik (državni svetnik, župan)
 Domen Fras, grafični oblikovalec, tipograf
 Erika Fras-Rakuša (*1942), športna padalka
 Franc Julij Fras (de Paula) (1794--1868), šolnik, pedagoški pisec, topograf, sadjar, vrtnar
 Gerda Fras (*1931), avstralsko-slovenska prevajalka
 Ivan Fras, arhivist (Mb)
 Jakob Fras/Frass (Stanko Vraz) (1810—1851), slovensko-hrvaški pesnik, ilirec
 Jožko Fras (*1943), arhitekt, zborovski pevec
 Lidija Fras Zemljič, tekstilna tehnologinja
 Maksimiljan Fras (*1976), zgodovinar, prof. geografije, prevajalec
 Marija Fras (*1939), kulinaričarka, publicistka
 Marija Fras (*1955),  kegljavka (športnica invalidka)
 Matej Fras (*1976), nogometaš
 Miha Fras, fotograf
 Milan Fras (1921—1990), slikar
 Milan Fras (*1960), Laibach
 Nina Fras, plesalka
 Sabina Fras Popović, bibliotekarka (Mb)
 Simon Fras, slikar
 Slavko Fras (1928—2010), novinar, urednik
 Vlado Fras (*1955), slikar, restavrator
 Zlatko Fras, zdravnik internist

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki